Ива́н Ива́нович Фаде́ев:
 Фадеев, Иван Иванович (1898—1954) — советский военный деятель, генерал-майор (1940).
 Фадеев, Иван Иванович (1906—1976) — министр финансов РСФСР.
 Фадеев, Иван Иванович (1920—2002) — полный кавалер ордена Славы.